Това е списък на албумите на Франк Запа. От 1966 до 1993 г. той издава 57 студийни албума. Още 18 са издадени посмъртно. Включени са списъци с компилациите, които той е издавал, кавъри, както и списък на синглите му.

Основни албуми 
 Freak Out! (27 юни 1966), САЩ #130
 Absolutely Free (26 юни 1967), САЩ #41
 We're Only in It for the Money (януари 1968), САЩ #30
 Lumpy Gravy (маи 1968), САЩ #159
 Cruising with Ruben & the Jets (2 декември 1968), САЩ #110
 Uncle Meat (април1969), САЩ #43
 Hot Rats (октомври 1969), САЩ #173
 Burnt Weeny Sandwich (февруари 1970), САЩ #94
 Weasels Ripped My Flesh (10 август 1970), САЩ #189
 Chunga's Revenge (октомври 1970), САЩ #119
 Fillmore East - June 1971 (август 1971), САЩ #38
 200 Motels (октомври 1971), САЩ #59
 Just Another Band from L.A. (март 1972), САЩ #85
 Waka/Jawaka (юли 1972), САЩ #152
 The Grand Wazoo (ноември 1972)
 Over-Nite Sensation (септември 1973), САЩ #32
 Apostrophe (') (март 1974), САЩ #10
 Roxy & Elsewhere (септември 1974), САЩ #27
 One Size Fits All (юни 1975), САЩ #26
 Bongo Fury (октомври 1975), САЩ #66
 Zoot Allures (октомври 1976), САЩ #71
 Zappa in New York (март 1978), САЩ #57
 Studio Tan (септември 1978), САЩ #147
 Sleep Dirt (януари 1979), САЩ #175
 Sheik Yerbouti (март 1979), САЩ #21
 Orchestral Favorites (маи 1979), САЩ #168
 Joe's Garage (септември 1979), САЩ #27
 Tinsel Town Rebellion (11 маи 1981), САЩ #66
 Shut Up 'n Play Yer Guitar (маи 1981)
 You Are What You Is (септември 1981), САЩ #93
 Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch (маи 1982), САЩ #23
 The Man from Utopia (март 1983), САЩ #153
 Baby Snakes (март 1983)
 London Symphony Orchestra, Vol. 1 (юни 1983)
 Boulez Conducts Zappa: The Perfect Stranger (август 1984)
 Them or Us (октомври 18, 1984)
 Thing-Fish (ноември 1984)
 Francesco Zappa (ноември 1984)
 The Old Masters Box One (април 1985)
 Frank Zappa Meets the Mothers of Prevention (ноември 21, 1985), САЩ #153
 Does Humor Belong in Music? (януари 1986)
 The Old Masters Box Two (ноември 1986)
 Jazz from Hell (ноември 1986)
 London Symphony Orchestra, Vol. 2 (септември 17, 1987)
 The Old Masters Box Three (декември 1987)
 Guitar (април 1988)
 You Can't Do That on Stage Anymore, Vol. 1(маи 1988)
 You Can't Do That on Stage Anymore, Vol. 2 (октомври 1988)
 Broadway the Hard Way (14 октомври 1988)
 You Can't Do That on Stage Anymore, Vol. 3 (ноември 1989)
 The Best Band You Never Heard in Your Life (април 1991)
 You Can't Do That on Stage Anymore, Vol. 4 (14 юни 1991)
 Make a Jazz Noise Here (юни 1991)
 Beat the Boots (юли 1991), 8 диска:
 As an Am (записан 1981 – 1982)
 The Ark (записан 1969)
 Freaks & Motherfu*#@%! (записан 1970)
 Unmitigated Audacity (записан 1974)
 Anyway the Wind Blows (2 диска) (записан 1979)
 'Tis the Season to Be Jelly (записан 1967)
 Saarbrucken 1978 (записан 1978)
 Piquantique (записан 1973)
 Beat the Boots II (юни 1992), 8 диска:
 Disconnected Synapses (записан 1970)
 Tengo Na Minchia Tanta (записан 1970)
 Electric Aunt Jemima (записан 1968)
 At the Circus (записан 1978)
 Swiss Cheese/Fire! (2 диска) (записан 1971)
 Our Man in Nirvana (записан 1968)
 Conceptual Continuity (записан 1976)
 You Can't Do That on Stage Anymore, Vol. 5 (юли 1992)
 You Can't Do That on Stage Anymore, Vol. 6 (юли 1992)
 Playground Psychotics (октомври 1992)
 Ahead of Their Time (март 1993)
 The Yellow Shark (с Ensemble Modern) (ноември 1993

Посмъртно издадени 
 Civilization, Phaze III (декември 1994)
 The Lost Episodes (февруари 1996)
 Läther (септември 1996)
 Frank Zappa Plays the Music of Frank Zappa: A Memorial Tribute (октомври 1996)
 Have I Offended Someone? (април 1997)
 Mystery Disc (септември 1998)
 Everything Is Healing Nicely (декември 1999)
 FZ:OZ (16 авгст 2002)
 Halloween (4 февруари 2003)
 Joe's Corsage (30 маи 2004)
 QuAUDIOPHILIAc (14 септември 2004)
 Joe's Domage (1 октомври 2004)
 Joe's XMASage (21 декември 2005)
 Imaginary Diseases  (13 януари 2006)
 Trance-Fusion (24 октомври 2006)
 The Making Of Freak Out! Project/Object (5 октомври 2006)
 The Making Of Freak Out! Project/Object (deluxe) (12 декември 2006)
 The Frank Zappa AAAFNRAA Birthday Bundle (15 декември 2006)
 Buffalo (1 април 2007)
 The Dub Room Special (24 август 2007)

Компилации 
 Mothermania: The Best of the Mothers (март 1969)
 The **** of the Mothers (13 март 1969)
 The Mothers of Invention (20 октомври 1970)
 Worst of the Mothers (15 юли 1969)
 The Guitar World According to Frank Zappa (юни 1987)
 Cucamonga Years (10 декември 1991)
 Strictly Commercial, the best of Frank Zappa (август 1995)
 Strictly Genteel, a „classical“ introduction to Frank Zappa (маи 1997)
 Cucamonga (24 февруари 1998)
 Cheap Thrills (април 1998)
 Son of Cheep Thrills (април 1999)
 The Secret Jewel Box: Archives Vol. 2. FZ Original Recordings (декември 2001)
 Zappa Picks by Jon Fishman of Phish (октомври 2002)
 Zappa Picks by Larry LaLonde of Primus (октомври 2002)

Кавъри и трибюти 
 King Kong: Jean-Luc Ponty Plays the Music of Frank Zappa (Jean-Luc Ponty) (1970)
 The BRT Big Band Plays Frank Zappa (BRT Big Band) (1990)
 Yahozna Plays Zappa (Yahonza) (1992)
 Zappa's Universe—A Celebration of 25 Years of Frank Zappa's Music (Joel Thome/Orchestra of Our Time)(1993)
 Harmonia Meets Zappa (Harmonia Ensemble) (1994)
 Music by Frank Zappa (Omnibus Wind Ensemble) (1995)
 Frankincense: The Muffin Men Play Zappa (Muffin Men) (1997)
 Plays The Music of Frank Zappa (The Ed Palermo Big Band) (1997)
 Dischordancies Abundant (CoCö Anderson) (1997)
 Frankly A Cappella (The Persuasions) (2000)
 The Zappa Album (Ensemble Ambrosius) (2000)
 Bohuslän Big Band plays Frank Zappa (Bohuslän Big Band) (2000)
 Zappa: Greggery Peccary & Other Persuasions (Ensemble Modern) (2003)
 UMO Jazz Orchestra: UMO plays Frank Zappa с участието на Marzi Nyman (2003)
 Lemme Take You To The Beach: Surf Instrumental Bands playing the music of Zappa (Cordelia Records) (2005)
 Take Your Clothes Off When You Dance (The Ed Palermo Big Band) (2006)

Сингъл 

Дискографии на американски изпълнители